Натуральне число 903
 903 рік до нашої ери
 903 рік нашої ери